Stany Zjednoczone na Mistrzostwach Świata w Lekkoatletyce 2017 – reprezentacja Stanów Zjednoczonych podczas mistrzostw świata w Londynie liczyła 136 zawodników, którzy zdobyli 30 medali.

Zdobyte medale

Skład reprezentacji 
 Mężczyźni

 Dziesięciobój

 Kobiety

 Siedmiobój

Przypisy

Bibliografia 
 

Państwa uczestniczące w Mistrzostwach Świata w Lekkoatletyce 2017
Lekkoatletyka w Stanach Zjednoczonych
2017 w Stanach Zjednoczonych